Bangui (Centraal-Afrikaanse Republiek), de hoofdstad van de Centraal-Afrikaanse Republiek.
 Bangui (Ilocos Norte), een gemeente in de Filipijnse provincie Ilocos Norte.